Pesnopoj – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Pesnopoj – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw